Лог — железнодорожная станция в селе Лог в Иловлинском районе Волгоградской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области